Баруэн — французская фамилия.

 Баруэн, Мишель (1930—1987) — французский бизнесмен, масон — бывший Великий мастер Великого востока Франции.
 Баруэн, Франсуа (род. в 1965) — французский политик и государственный деятель, министр экономики, финансов и промышленности Франции с 29 июня 2011 года по 10 мая 2012. Сын Мишеля Баруэна.